Световният шампионат на Формула 1 (2014) е 65-ият пореден сезон на ФИА Формула 1. Той започва на 16 март в Австралия и завършва на 23 ноември в Абу Даби. 11 отбора и 22 пилота ще участват в 19-те състезания от календара.

През 2014 в шампионата ще се използват нови двигатели, заместващи старите 2.4-литрови V8 мотори, използвани от 2006 до 2013. Новите задвижващи блокове ще комбинират 1.6-литров V6 турбо двигател със системи за възстановяване на енергията. Календарът също претърпява промени. За първи ще се проведе Голямата награда на Русия на пистата Сочи в Сочи, а Голямата награда на Австрия се завръща със състезание на Ред Бул Ринг в Шпилберг. От календара отпадат Голямата награда на Индия и Голямата награда на Южна Корея.

Себастиан Фетел и неговия отбор Ред Бул започват сезона като световни шампиони, съответно при пилотите и конструкторите, след спечелването на титлите за четвърти пореден път през 2013 г.

Отбори

Календар

Резултати

Стартове 
На последното състезание от сезона в Абу Даби, отбори и пилоти ще получават двойни точки.

Източници 
 Резултати от сезона

 
Световен шампионат на Формула 1 – Сезони